Le qualificazioni del singolare  femminile del BNP Paribas Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Barbora Záhlavová-Strýcová (qualificata)
  Anna Schmiedlová (qualificata) 
  Jaroslava Švedova (qualificata)
  Casey Dellacqua (qualificata) 
  Camila Giorgi (qualificata) 
  Johanna Larsson (ultimo turno, ritirata)
  Virginie Razzano (primo turno)
  Mirjana Lučić-Baroni (primo turno)
  Julia Glushko (primo turno)
  Ol'ga Govorcova (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues (primo turno)
  Tímea Babos (primo turno)

  Kimiko Date-Krumm (ultimo turno)
  Estrella Cabeza Candela (primo turno)
  Misaki Doi  (primo turno)
  Katarzyna Piter (primo turno)
  Petra Martić (primo turno)
  Su-wei Hsieh (primo turno)
  Mandy Minella (primo turno)
  Luksika Kumkhum (primo turno)
  Teliana Pereira (secondo turno) 
  Alison Van Uytvanck (qualificata)
  Nadežda Kičenok (ultimo turno)
  Romina Oprandi (primo turno)

Wildcard 

  Grace Min (primo turno)
  Irina Falconi (primo turno) 
  Madison Brengle  (ultimo turno)

  Heather Watson (qualificata) 
  Allie Kiick (qualificata)
  Anastasija Rodionova (primo turno)

Qualificate 

  Barbora Záhlavová-Strýcová 
  Anna Schmiedlová  
  Jaroslava Švedova 
  Casey Dellacqua 
  Camila Giorgi 
  Yung-jan Chan 

  Heather Watson 
  Michelle Larcher de Brito 
  Sharon Fichman 
  Olivia Rogowska
  Allie Kiick 
  Alison Van Uytvanck

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2014
WTA Tour 2014